První čtení může být:

 první čtení – fáze legislativního procesu
 první čtení – část bohoslužby slova